Příjmení Surin nosí více osobností:

 Aleksandr Surin – ruský fotbalista
 Alexej Surin (1897–1974) – československý konstruktér obrněných vozidel rusko-ukrajinského původu
 Bruny Surin (* 1967) – kanadský atlet

Ruská příjmení